Time Out, a The Dave Brubeck Quartet 1959-es albuma
 Time Out, a Cadbury brit édességgyártó cég csokoládéjának neve
 Time Out (cég)
 Time Out (magazin)